

Personnalités 

 Adolfo Konder (1884-1956), homme politique brésilien, gouverneur de l'État de Santa Catarina ;
 Antônio Carlos Konder Reis (1924-2018), homme politique brésilien, député, gouverneur ;
 Jorge Konder Bornhausen (né en 1937), avocat, homme politique brésilien, gouverneur.

Toponymes 
 Massif de Konder, structure géomorphologique en forme de volcan, dans l'Est de la Russie.
 Aéroport international Ministro Victor Konder, dans l'État de Santa Catarina, au Brésil.